Slag om Verdun
 Verdun (Meuse), bekend door de Slag om Verdun
 Verdun (metrostation)

en een aantal andere Franse gemeenten:
Verdun (Ariège)
Château-Verdun, Ariège (het dorp naast bovenvermeld dorp)
Verdun-en-Lauragais, Aude
Verdun-sur-Garonne, Tarn-et-Garonne
Verdun-sur-le-Doubs, Saône-et-Loire

Plaatsen en stadsdelen buiten Frankrijk:
Verdun (Australië), een plaats in Zuid-Australië
Verdun (Canada), een arrondissement van het Canadese Montreal
Verdun (Libanon), een buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beiroet
Verdun (Slovenië), een dorp in Sloveense gemeente Novo mesto

Verder, verband houdend met Verdun in het departement Meuse:
graafschap Verdun, middeleeuws graafschap
Rijksstad Verdun, rijksstad binnen het Heilige Roomse Rijk.
Prinsbisdom Verdun, bisdom binnen het Heilige Roomse Rijk
Bisdom Verdun, sinds de 4e eeuw
Arrondissement Verdun
Nicolaas van Verdun
Verdrag van Verdun, in 843
Verdun (computerspel), een computerspel uit 2015 naar de Slag om Verdun, in 1916